David Doblas – cestista spagnolo
 Miriam Doblas Muñoz – cantante spagnola nota come Lola Índigo
 Toni Doblas – ex calciatore spagnolo, portiere